Deux classes de navires ont porté le nom de classe Odin, d'après le dieu du même nom :
la , une classe de deux navires de défense côtière construits pour la Kaiserliche Marine à la fin du  ;
la , une classe de douze sous-marins construits pour la Royal Navy durant l'entre-deux-guerres.